Le  peut désigner :
 
 2/ bataillon d'infanterie (Australie)
 
  de chars de combat
  de chasseurs alpins
  du génie
  de tirailleurs sénégalais